Кагач () — река в Татарбунарском районе Одесской области Украины. Устье реки находится в 8 км от устья реки Когильник, в городе Татарбунары.

География 
Длина — 15 или 29,5 км. Площадь бассейна — 108 км². Берёт начало северо-западнее города Татарбунары. Течёт на юго-восток, затем на восток. Русло слабо извилистое, в нижнем течении выпрямлено в канал (канализировано). У истоков создан крупный пруд. В период 1952—1958 годов в городе Татарбунары существовал пруд.

Приток — балка Баштанка.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Реки Одесской области
Притоки Когильника
Реки, расположенные между бассейнами рек Прут и Днестр